XIII округ () или Ујлипотварош-Анђалфелд () је један од 23 округа Будимпеште.

Формиран је 1938. године.

Спољашње везе 
 XIII округ

Окрузи Будимпеште